Als Superbe-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen der französischen Marine bezeichnet:

 eine Klasse von zwei 68/76-Kanonen-Linienschiffen, siehe Superbe-Klasse (1672)
 eine Klasse von vier 68/70-Kanonen-Linienschiffen, siehe Superbe-Klasse (1691)